Tajemnica – dane lub informacje, których ujawnienie osobom nieuprawnionym jest zakazane ze względu na normy społeczne lub prawne
 Widoczek (sekret) – kreatywna zabawa dziecięca
 Sekret – część miasta Grodno na Białorusi

 Biologia
 sekret – substancja ulegająca sekrecji, wydzielina
 sekret – gatunek ryby
 Filmy
 Sekret – polski film psychologiczny z 1973 roku
 Sekret (wł. Il Segreto) – włoski dramat z 1990 roku
 Sekret (ang. The Invisible Circus) – amerykański dramat z 2001 roku
 Sekret (in. Paheli) – indyjski film z 2005 roku
 Sekret (ang. The Secret) – film z 2006 roku
 Sekret (fr. Si j'étais toi) – francuski horror z 2007 roku
 Sekret – polski film psychologiczny z 2012 roku
 Sekret (hiszp. El secreto de Puente Viejo) – hiszpańska telenowela z 2011 roku
 Muzyka
 Sekret – singel zespołu Budka Suflera z płyty Ona przyszła prosto z chmur z 1980
 Sekret – singel zespołu 4Dreamers z albumu 4Dreamers
 Sekret – singel Roneli Hajati
 Sekret – siódmy album DJ-a Remo
 Secret – ósmy album Ayumi Hamasaki
 Secret – pierwszy singel zwiastujący album Madonny pt. Bedtime Stories
 Literatura
 The Secret – bestsellerowa książka autorstwa Rhonda Byrne z 2006 roku